Penescu:
 Cazul Penescu
 Cornel Penescu
 Corneliu I. Penescu
 Nicolae Penescu
 Victor Penescu

Nume de familie românești